L'édition 2019 du tournoi de tennis de New Haven se déroule du 2 au  sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 125.

Anna Blinkova remporte le tournoi en simple. En finale, elle bat Usue Maitane Arconada, décrochant à cette occasion le premier titre de sa carrière dans cette catégorie.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer à nouveau Anna Blinkova, accompagnée par Oksana Kalashnikova.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits des Américaines Kristie Ahn, Robin Anderson, Madison Brengle, Jessica Pegula, Taylor Townsend et Sachia Vickery, des Kazakhes Zarina Diyas, de la Belge Kirsten Flipkens, de l'Italienne Giulia Gatto-Monticone, de l'Australienne Daria Gavrilova, de la Polonaise Magda Linette, de la Brésilienne Beatriz Haddad Maia, de la Tchèque Barbora Krejčíková, des Roumaines Patricia Maria Țig et Monica Niculescu, et de l'Allemande Laura Siegemund. Elles sont respectivement remplacées par Jamie Loeb, Valeria Savinykh, Mayo Hibi, Katherine Sebov, Catherine Harrison, Usue Maitane Arconada, Lizette Cabrera, Quinn Gleason, Johanna Larsson, Momoko Kobori, Victoria Duval, Fanny Stollár, Danielle Lao, Ann Li, Rosalyn Small et Rosalie van der Hoek.

Lauréates 
En simple, la Russe et tête de série  Anna Blinkova remporte son premier titre en simple en WTA 125 en s'imposant face à l'Américaine Usue Maitane Arconada.

En double, Anna Blinkova et Oksana Kalashnikova, têtes de série , remportent leur premier titre ensemble en battant Usue Maitane Arconada et Jamie Loeb.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de New Haven
 Saison 2019 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2019
New Haven
Sport aux États-Unis en septembre 2019
Tennis en septembre 2019